Виктор Михайлович Волынкин (5 января 1948, Журавлиха, Алтайский край) — советский футболист (полузащитник), хоккеист (нападающий). Тренер.

Биография 
Родился 5 января 1948 года в селе Журавлиха (Алтайский край), с четырёх лет живёт в Барнауле.

В начале карьеры играл за команду мастеров класса «Б» по хоккею с шайбой «Моторе» (1965—1967) на месте правого крайнего нападающего. Всю футбольную карьеру провёл в команде «Темп» / «Динамо» Барнаул в 1967—1978 годах — 334 матча, 15 мячей.

Победитель 5 зоны второй лиги (1974), второй призёр 7 зоны второй лиги (1973), третий призёр 5 зоны второй лиги (1976). Финалист Кубка РСФСР 1975.

Включён в символическую сборную «Динамо» 20-летия (1969—1989) и в символическую сборную Барнаула за 25 лет (1957—1981).

Тренер дубля «Динамо» (СДЮШОР, 1979—1983), начальник команды «Динамо» (1984—1985, до июня), тренер «Динамо» (1986—1987), главный тренер (1988, 1991—1992, конец сезона 1999—2000). Тренер (1993—1994) и начальник команды (1995) «Портовик» Холмск. в 1996 году выходил в составе команды на поле.

Окончил Барнаульский государственный педагогический институт (преподаватель физического воспитания, 1972), ВШТ (1989—1990).

Отличник физической культуры и спорта.

Возглавлял ДЮСШ «Хоккей» (школа Черепанова) Позже, в течение пяти лет, — председатель горспорткомитета, затем — директор барнаульской ДЮСШ № 7.

Примечания

Ссылки 
 Такая игра: Виктор Волынкин
 ХОДИЛИ СМОТРЕТЬ КАК НА АРТИСТА

Футболисты СССР
Хоккеисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Динамо» Барнаул
Спортсмены нескольких видов спорта
Выпускники Алтайского государственного педагогического университета‎